Kalino peut faire référence à :

Toponymie
en Bulgarie
 Kalino, un village

en Pologne
 Kalino, un village dans la voïvodie de Łódź

en Russie
 Kalino, un village de l'Oblast d'Arkhangelsk
 Kalino, un village du Kraï de Perm
 Kalino, un village de l'Oblast de Iaroslavl